Medibank International 2009 – tenisowy turniej ATP z cyklu Medibank International rozgrywany w dniach 12–18 stycznia 2009 roku w Sydney na kortach twardych o puli nagród 465 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Australii

en:2009 Medibank International Sydney